Марија Доброњега (након 1012 - око 1087) била је кијевска принцеза из династије Рјуриковича и кнегиња Пољске, односно супруга Казимира I Обновитеља.

Биографија 
Марија је била ћерка руског кнеза Владимира I Великог. Идентитет њене мајке оспораван је од стране многих историчара јер се Владимир женио више пуна и имао много деце. Око 1040. године Марија се удала за Казимира I, пољског кнеза. Брак је уговорен уз пристанак Маријиног брата Јарослава Мудрог. Казимиру је родила петоро деце:

 Болеслав II Смели (око 1043 - 2/3. април 1082/3) 
 Владислав I Херман (око 1044 - 4. јун 1102)
 Мјешко Казимировић (16. април 1045 - 28. јануар 1065)
 Ото (око 1046-1048)
 Свјатослава Пољска (око 1048 - 1. септембар 1126)

Казимир је умро 1058. године, а наследио га је Болеслав II. Марија је умрла 1087. године. Имала је 76 или 77 година.

Породично стабло

Види још 
 Владимир I Велики
 Казимир I Обновитељ
 Болеслав II Смели
 Владислав I Херман

Извори 
 Kosmas: Chronicle of the Czechs, Warsaw 1968

Рођени 1012.
Умрли 1087.
Династија Рјурикович
Пјастови
Краљеви Пољске